Il doppio del torneo di tennis Rennes Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Montana e Kenny Thorne che hanno battuto in finale Martin Damm e Sandon Stolle 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Luiz Mattar /  Cássio Motta (primo turno)
 Byron Black /  Gilad Bloom (quarti di finale)

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Jeff Brown /  Shelby Cannon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Rennes Challenger 1992